Огден:

Люди

Фамилия 
 Огден, Аарон (Aaron Ogden) — губернатор штата Нью-Джерси
 Огден, Бад (Bud Ogden) — американский профессиональный баскетболист
 Огден, Дариус (Darius A. Ogden, 1813—1889) — нью-йоркский политик
 Огден, Джек (Jack Ogden) — британский историк ювелирного искусства.
 Огден, Джон (John B. Ogden, 1812—1889) — американский юрист и судья
 Огден, Джонатан (Jonathan Ogden) — американский футболист
 Огден, Джонатан (Jonathan Ogden) — американский хирург
 Огден, Дэвид (David W. Ogden) — заместитель генерального прокурора США.
 Огден, Карен (род. 1950-е) — австралийская баскетболистка.
 Огден, Карлос (Carlos C. Ogden) — американец, награждённый Medal of Honor
 Огден, Маргарет Астрид Линдхольм (более известна под псевдонимами Мэ́ган Ли́ндхольм и Ро́бин Хобб; род. 1952) — американская писательница, в основном работает в жанре фэнтези.
 Огден, Найджел (Nigel Ogden) — британский театральный органист
 Огден, Питер Скин (Peter Skene Ogden, либо Скин, Скейн или Скеен) — канадский исследователь американского запада
 Огден, Ральф (Ralph Ogden — американский профессиональный баскетболист
 Огден, Уильям Батлер (1805—1877) — американский политик и первый мэр Чикаго
 Огден, Уильям Огустин (William Augustine Ogden, 1841—1897) — американский композитор
 Огден, Фредерик (Frederick B. Ogden, 1827—1893) — 8-й мэр Хобокена (Нью-Джерси)
 Огден, Чарльз (Charles Ogden) — детский писатель
 Огден, Чарльз Кэй — лингвист, создатель международного искусственного языка бейсик-инглиш
 Огден, Чарльз Ричард (Charles Richard Ogden) — канадский политик
 Огден, Элиас (Elias B. D. Ogden, 1800—1865) — судья Верховного суда Нью-Джерси
 Огден, Эрик (Eric Ogden) — британский политик

См. также
 Огдон, Джон — пианист

Имя 
 Миллс, Огден Ливингстон — американский бизнесмен и политик
 Нэш, Огден — американский поэт
 Рейд, Огден (Ogden R. Reid) — американский конгрессмен
 Руд, Огден (Ogden Rood) — американский физик
 Стайерс, Дэвид Огден (David Ogden Stiers;  1942—2018) — американский актёр

Персонажи 
 Хильда Огден (Hilda Ogden) — персонаж английского телевизионного сериала Coronation Street
 Ирма Огден (Irma Ogden) — персонаж английского телевизионного сериала Coronation Street
 Огден Уэрнстром (Ogden Wernstrom) — персонаж телевизионного сериала «Футурама» (Futurama)

Географические названия 
В Канаде:
 Огден (:en:Ogden, Calgary) — жилой район в Калгари (провинция Альберта)
 Огден (Ogden) — городок в Квебеке.
 Огденсвилль (Ogdensville, British Columbia) или Огден-Сити — другое название городка Сеймур-Арм (Seymour Arm, Британская Колумбия) времён «золотой лихорадки»
 Огден (Ogden, British Columbia) — местность в округе Бридж-Ривер (Bridge River County) провинции Британская Колумбия
 Огден-Пойнт (Ogden Point) — являющийся памятником истории волнолом, маяк и порт в Виктории (Британская Колумбия)
 Огден (Ogden, Nova Scotia) — в Новой Шотландии

В Англии:
 Огден (Ogden, West Yorkshire) — в Западном Йоркшире

В США:
 Огден — город в штате Арканзас
 Огден (Ogden, Illinois) — деревня в штате Иллинойс
 Огден (Ogden, Iowa) — город в штате Айова
 Огден (Ogden, Kansas) — город в штате Канзас
 Огден (Ogden, New York) — город в штате Нью-Йорк
 Огден (Ogden, North Carolina) — город в штате Северная Каролина
 Огден — город в штате Юта
 Огден-Крик (Ogden Creek) — приток малой реки Бэк-Крик (Back Creek) в штате Нью-Джерси
 Огден-Дьюнз (Ogden Dunes, Indiana) — город в штате Индиана
 Огден (река) (Ogden River) — река в штате Юта
 Огден-Тауншип (Ogden Township, Michigan) — городок в штате Мичиган
 Огденсбург (Ogdensburg, New York) — город в штате Нью-Йорк
 Северный Огден (North Ogden, Utah) — город в штате Юта
 Южный Огден (South Ogden, Utah) — город в штате Юта
 Маунт-Огден (Mount Ogden) — гора в штате Юта
 Театр Огдена (Ogden Theater) — театр в Денвере

Корабли 
 Огден (PF-39) (USS Ogden (PF-39)) — корабль ВМС США, спущенный на воду в 1943 году и награждённый тремя звёздами за службу во Второй мировой войне; назван в честь города Огден (штат Юта)
 Огден (LPD-5) (USS Ogden (LPD-5)) — десантно-вертолётный корабль-док класса «Остин»; также назван в честь города Огден (штат Юта)

Другие 
 Огден (Ogden (horse)) — англо-американская чистокровная скаковая лошадь
 Огден (Ogden (hyperelastic model)) — модель гиперупругого материала, используемая в механике сплошных сред для моделирования поведения каучукоподобных материалов
 Ogdens' Nut Gone Flake (:en:Ogdens' Nut Gone Flake) — концептуальный альбом британской рок-группы «The Small Faces»
 Таблицы Огдена (Ogden tables) — актуарные таблицы, составленные актуарным департаментом правительства Великобритании () и используемые для расчёта будущих убытков при несчастных случаях со смертельным исходом и при причинении вреда здоровью
 «Огден» (Ogden (film)) — короткометражный фильм (США), частично основанный на биографии политика Огдена Миллса